Munchies steht für:

 Munchies (Film), Comedy-Horrorfilm aus dem Jahr 1987 
 Munchies (Snack-Mix), verkauft von Frito-Lay
 Munchies (Süßwaren), verkauft von Nestlé
 Munchies (TV-Serie), eine amerikanische Zeichentrickserie aus den 2000er Jahren
 Munchies (Webseite), eine Food-Website und Youtube-Kanal von Vice Media